Germania
 Bischofsheim – comune dell'Assia
 Bischofsheim an der Rhön – comune della Baviera